Yorktown kan syfta på:

 Yorktown, Indiana
 Yorktown, New York
 Yorktown, Texas
 Yorktown, Virginia